Са́лли Пи́рсон (,  в девичестве — Маклеллан (), , Сидней, Австралия) — австралийская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира в беге на 100 метров с барьерами (2011, 2017), серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине, олимпийская чемпионка в беге на 100 метров с барьерами на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Биография 
Родилась в Сиднее, позже вместе с родителями переехала в Голд-Кост, в возрасте восьми лет. В то время когда она была ещё в начальной школе, её спортивные таланты были замечены Шэрон Хэннан —  её тренером до настоящего времени. Первый олимпийский успех пришёл к ней в 2008 году в Пекине, когда она взяла серебро на 100 м с/б, уступив только американке Доун Харпер, а в 2011 году Салли впервые стала чемпионкой мира. В 2012 году выиграла 60 м с/б на чемпионате мира в помещении, а также одержала победу на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне на дистанции 100 метров с барьерами, установив при этом новый Олимпийский рекорд - 12.35 с.

Личная жизнь 
В конце 2008 года она обручилась с Кираном Пирсоном. В апреле 2010 года пара поженилась. 8 июля 2020 года у пары родилась дочь Руби Элизабет Пирсон.

Награды 
 Лучшая легкоатлетка мира по версии IAAF 2011 года

Примечания

Ссылки 
 
  
 Athletics Australia Profile-Sally Pearson 

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Бегуны с барьерами Австралии
Бегуны на короткие дистанции Австралии
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике